Дядюра — українське прізвище.
 Дядюра Микола Володимирович (нар. 5 серпня 1961, Київ) — український диригент, Народний артист України.
  (нар. 6 серпня 1970, Дніпропетровськ) — російський оперно-симфонічний диригент, хоровий диригент, хормейстер, композитор і педагог.
Українські прізвища